Cubitt ist der Familienname folgender Personen:
 Clayton James Cubitt (* 1972), amerikanischer Fotograf
 David Cubitt (* 1965), kanadischer Schauspieler niederländischer und britischer Abstammung
 Henry Cubitt, 4. Baron Ashcombe (1924–2013), britischer Peer und Politiker (Conservative Party)
 Lewis Cubitt (1799–1883), englischer Ingenieur
Toby Cubitt (* 1980), britischer mathematischer Physiker

Cubitt bezeichnet außerdem:
 Cubitt Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller